Soldado puede referirse a:

Militar 

 Soldado
 Soldado raso
 Soldado romano 
 Soldado de Primera
 Mercenario
 Soldados de arena
 Soldados de la Antigua República
 Soldados de nieve
 Soldados exploradores
 Soldados Wookiees

Apellido 
 Soldado, apellido:
 Roberto Soldado (1985), futbolista español.

Apodo 
 Juan Soldado, soldado raso del ejército mexicano.

Botánica 
 Soldado, nombre común de la planta Aquilegia vulgaris.

Ficción 
 SOLDADO, grupo militar ficticio de Final Fantasy VII.

Literatura, teatro, música 
 Historia del soldado o Historia de un soldado, obra de Ígor Stravinski compuesta en 1917 a partir de un texto de su amigo Charles Ferdinand Ramuz.